

Села:
 Дмитровичі — Львівська область, Львівський район
 Дмитровичі — Львівська область, Яворівський район

Села:
 Дмитровичі — Берестейська область, Кам'янецький район
 Дмитровичі () — Мінська область, Березинський район

Дмитровичі — колишнє українське село Закерзоння, нині — село Ольшинка ґміни Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства

Дмитровичі — село, Псковська область, Новосокольницький район

Див. також 
 Великі Дмитровичі
 Малі Дмитровичі